Hokej na lodzie
 Allsvenskan mężczyzn – druga szwedzka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 Piłka nożna
 Allsvenskan kobiet – najwyższa szwedzka klasa rozgrywkowa kobiet
 Allsvenskan mężczyzn – najwyższa szwedzka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 Piłka ręczna
 Allsvenskan kobiet – druga szwedzka klasa rozgrywkowa kobiet
 Allsvenskan mężczyzn – druga szwedzka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 Rugby union
 Allsvenskan mężczyzn – najwyższa szwedzka klasa rozgrywkowa mężczyzn
 Żużel
 Allsvenskan – druga szwedzka klasa rozgrywkowa na żużlu